Зоур има више значења:
 Зоур (Висконсин)
 Зоур (Охајо)